Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Kremlin Cup 2017 des Damentennis in Moskau. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 14. bis 16. Oktober 2017 stattfand. Vier Spielerinnen qualifizierten sich für den Hauptbewerb.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski